Нагиши — название населённых пунктов в России:

 Нагиши — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Нагиши — село в Скопинском районе Рязанской области.

См. также 
 Нагиш